Grebing ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Grebing (1930–2017), deutsche Historikerin (Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung)
 Josef Heinrich Grebing (1879–1940), deutscher Kaufmann, Maler und NS-Opfer